CCM kan syfta på: 

 CCM Airlines – ett regionalt flygbolag på Korsika
 CCM – ett politiskt parti Chama Cha Mapinduzi i Tanzania, se Revolutionära statspartiet
 CCM – en genre av populärmusik Contemporary Christian Music, se Samtida kristen musik
 CCM (ishockey) – en kanadensisk tillverkare av ishockeyutrustning 
 ccm – ett mått på en motors volym, se Slagvolym